Meis peut désigner :

 Meis, le nom turc de l'île grecque Kastellórizo ;
 Meis, une commune espagnole de la province de Pontevedra en Galice ;
 Meis, une créature légendaire de la mythologie chinoise ;
 Lysiane Meis, une actrice belge.